Apakidse ist der Familienname folgender Personen:

 Nika Apakidse (* 1992), georgischer Fußballspieler
 Timur Awtandilowitsch Apakidse (1954–2001), georgisch-russischer Kampfpilot und Generalmajor der russischen Luftwaffe